Gălbinași kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Gălbinași (Buzău)
 Gălbinași (Călărași)